Sedlišćo (deutsch ‚Siedlung‘) ist der sorbische Name von:

 Sedlitz (Senftenberg), Stadtteil von Senftenberg, Brandenburg
 Siedlung, Ortslage von Byhleguhre, Gemeinde Byhleguhre-Byhlen, Brandenburg